Ferdinando Reggiori (1898-1976) – architetto e archeologo italiano
 Giuseppe Reggiori (1964) – direttore di coro, direttore d'orchestra e compositore italiano